Stephen Dixon peut désigner :
 Stephen Dixon (1936-2019), écrivain américain ;
 Stephen Dixon (1985-), joueur de hockey sur glace canadien.